Фейгельман — еврейская фамилия.

 Фейгельман, Александр Альбертович (известный под литературным псевдонимом Антокольский; 1916—1999) — русский советский писатель, драматург и сценарист.
 Фейгельман, Вадим Юрьевич (Андреев, род. 1958) — советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа.
 Фейгельман, Любовь Сауловна (1914—2003) — писательница и театровед, мемуарист, героиня стихотворения Я. В. Смелякова «Любка Фейгельман».
 Фейгельман, Михаил Викторович (род. 1954) — российский физик-теоретик, профессор.